Лопуга — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Колосінська (Лопуга) Ніна Миколаївна — лейтенант медичної служби Збройних Сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки